Ruta 93 o Carretera 93 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 93, antigua Ruta Nacional en la provincia de Santiago del Estero, hoy desafectada y parte de la traza de las Rutas Provinciales 3, 8 y 17.

Chile 
 Ruta A-93, carretera regional en la Región de Arica y Parinacota.

Uruguay 
 Ruta 93.

Carreteras por número